Zum Begriff Iranische Denkmäler siehe

Liste von Denkmälern des Iran
Iranische Denkmäler (Publikationsreihe) (Deutsches Archäologisches Institut)